Риверс () — штат на юге Нигерии, в дельте реки Нигер. Один из самых маленьких по площади штатов Нигерии. Административный центр штата — город Порт-Харкорт.

История 
Штат Ривер был образован 27 мая 1967 года в ходе реформы административного деления Нигерии, разделившей страну на 12 штатов. До этого территория штата входила в состав Западной области. В 1996 году от штата была отделена территория, на которой образован штат Байельса.

Название штата (Rivers — река) происходит от множества рек, расположенных на его территории. Штат является одной из основных областей нигерийской нефтедобычи. С 1885 по 1893 год он входил в Протекторат побережья Нигера. В 1900 году регион был объединён с территориями, находившимися под управлением Королевской Нигерской компании, образовав протекторат Южная Нигерия.

Административно-территориальное деление 
Штат разделён на 23 территории местного административного управления.

Примечания 

Риверс